|-
| 132601 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132602 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132603 - || || 25 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132604 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132605 - || || 29 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132606 - || || 29 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132607 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132608 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132609 - || || 17 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132610 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132611 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132612 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132613 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132614 - || || 23 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132615 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132616 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132617 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132618 - || || 7 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132619 - || || 1 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132620 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132621 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132622 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132623 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132624 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132625 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132626 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132627 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132628 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132629 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132630 - || || 9 de juny, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132631 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132632 - || || 9 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132633 - || || 1 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132634 - || || 3 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132635 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132636 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132637 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132638 - || || 9 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132639 - || || 11 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132640 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132641 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132642 - || || 5 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132643 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132644 - || || 5 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132645 - || || 5 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132646 - || || 6 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132647 - || || 13 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132648 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132649 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132650 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132651 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132652 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132653 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132654 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132655 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132656 - || || 8 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132657 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132658 - || || 14 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132659 - || || 11 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132660 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132661 - || || 12 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132662 - || || 8 de juny, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132663 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132664 - || || 25 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132665 - || || 16 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132666 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132667 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132668 - || || 10 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 132669 - || || 11 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 132670 - || || 1 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132671 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132672 - || || 3 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132673 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132674 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132675 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132676 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132677 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132678 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132679 - || || 6 de juliol, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132680 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132681 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132682 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132683 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132684 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132685 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132686 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132687 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132688 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132689 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132690 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132691 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132692 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132693 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132694 - || || 11 de juliol, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 132695 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132696 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132697 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132698 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132699 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132700 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2